Ле Пиј ан Веле () град је у Француској, у департману Горња Лоара.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 20.490.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Бругерио
  Мешеде
  Tonbridge
  Тортоса
  Mangualde
  Сантијаго де Компостела

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској